Piet Retief – burski lider
 Piet Retief – miasto w Południowej Afryce